Nash kan som auktorsförkortning betyda:

 George Valentine Nash
 Thomas H. Nash III

Robotskapade auktorsförkortningar